Sinister (engl. für „unheilvoll“, aus ) steht für:

 Sinister (Film), US-amerikanischer Film von Scott Derrickson (2012)
 Sinister 2, US-amerikanischer Film von Ciaran Foy (2015)
 Sinister (Band), niederländische Band

Siehe auch: